LPB ist die Abkürzung für: 

 den Flughafen El Alto (IATA-Code)
 eine Landeszentrale für politische Bildung
 die Locarno-Ponte Brolla-Bignasco-Bahn
 den Lärmpegelbereich im Baurecht

LPB